

Жданово — село, Волоколамський міський округ, Московська область
 Жданово — селище, Калманський район, Алтайський край
 Жданово — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Жданово — село, Сакмарський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Жданове